

Sigle 
 Resident Evil 5 – videogioco survival horror

Altro 
 Suzuki RE5 – motocicletta della Suzuki